Дом Феи Балабиной  — здание в Ростове-на-Дону по улице Шаумяна, 58. Дом отнесен к выявленным объектам культурного наследия.

История и описание 
В доме по улице Шаумяна, 58, родилась и проживала до 1924 г. выдающаяся русская балерина Ф. И. Балабина. Дом в стиле эклектики, был построен в конце XIX — начало XX веков.

После 1920 года дом получил ранг муниципального жилья, пережил две войны.

На доме, в котором родилась балерина Фея Ивановна, висела памятная доска в её честь: «Здесь проживала выдающаяся балерина Фея Ивановна Балабина (1910—1982)».

Примечания

Литература 
 Вера Волошинова. Ростов-на-Дону: дом, где родилась Фея Балабина//газета «Молот». — 21.10.2011. № 153—154 — с. 6.

Ссылки 
 РОСТОВСКУЮ ПЛИСЕЦКУЮ ЗВАЛИ ФЕЕЙ
 Фея Ивановна Балабина
 Чьи имена появятся на ростовском «Проспекте звезд»?
 Донские краеведы предлагают пересмотреть отношение к мемориальным доскам

Достопримечательности Ростова-на-Дону
Здания и сооружения Ростова-на-Дону